Matthieu Boujenah (Bagneux, 1976) é um ator francês.

Ligações externas
 

Atores da França